

Toponyme

Spitsbergen, nom néerlandais d'origine pour l'île de Spitzberg

Spitsbergen, localité de la commune de Midden-Groningue en Groningue